Dobre steht für:
 Dobre (Będzino) (dt. Todenhagen), ein Dorf der Gemeinde Będzino in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Dobre (Gubin) (dt. Dobern), ein Dorf der Gemeinde Gubin im Powiat Krośnieński der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Dobre (Powiat Miński), Dorf im Powiat Miński der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Dobre (Powiat Radziejowski), Gemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen
 Dobre (Baschtanka), ein Dorf in der Ukraine, Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka,
 Dobre (Baschtanka, Beresnehuwate), eine Siedlung in der Ukraine, Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate
 Dobre (Kamin-Kaschyrskyj), ein Dorf in der Ukraine, Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj
 Dobre (Simferopol), ein Dorf in der Ukraine, Autonome Republik Krim, Rajon Simferopol
 Dobre (Wilschanka), ein Dorf in der Ukraine, Oblast Kirowohrad, Rajon Wilschanka

 Dobre, bürgerlich Gaston Steenkist, einen niederländischen DJ und Musikproduzenten, siehe DJ Zki & Dobre
 Alex Dobre (* 1998), rumänischer Fußballspieler
 Aurelia Dobre (* 1972), rumänische Kunstturnerin
 Dănuț Dobre (* 1967), rumänischer Ruderer